Mit Ruine Rosenberg werden bezeichnet:

 Ruine Horen in Küttigen, Kanton Aargau, Schweiz
 Turmruine Rosenberg, in Giswil, Kanton Obwalden
 Ruine Rosenberg nördlich des Hauptorts Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz
 Ruine Rosenberg (Rügland), Gemeinde Rügland, Landkreis Ansbach, Bayern
 Burgstall Rosenberg, abgegangene Burg bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Burgruine Rosenberg, Berneck, Kanton St. Gallen
 Ruine Horen (Burg Rosenberg), Burgruine in Küttigen, Bezirk Aarau, Kanton Aargau

Siehe auch:
 Rosenberg, Orte, Ortsteile, Berge, Bergrücken und Erhebungen, Bauwerke, Seen, Weinlage, Familiennamen und Unternehmen
 Rosenburg